Церковь Святого Альфонса () — католическая церковь в Новом Орлеане.

Церковь была построена в 1855, а полностью завершена в 1857 году, силами ирландской католической общины. Рядом располагались приходы немецкой и французской общин, в том числе и Церковь Успения. После их объединения, церковь служила в качестве центра общины.

Здание представляет собой кирпичное здание с уникальным интерьером, одно из немногих в США с итальянскими фресками XIX века. Так же в церкви присутствуют витражи, изготовленные в 1890-е гг в Мюнхене.

22 мая 1973 года Церковь Святого Альфонса была внесена в Национальный реестр исторических мест США. Статус национального исторического памятника был присвоен 19 июня 1996 года.

Ураган Катрина повредил крышу, витражи и интерьер здания.

Ссылки 

 Partners In Preservation — New Orleans Initiative

Примечания 

Храмы, заложенные в 1855 году
Храмы, построенные в 1857 году
Здания и сооружения, построенные в 1857 году в США
Новый Орлеан
Объекты Национального реестра исторических мест в Луизиане
Храмы Нового Орлеана